До́нальд Са́мптер (, род. 13 февраля 1943, Нортгемптоншир) — британский актёр. Он появлялся в фильмах и телесериалах с середины 1960-х годов.

Карьера 
Одним из его ранних появлений на телевидении было в серии «Колесо в космосе» сериала «Доктор Кто» в 1968 году с Патриком Траутоном в роли Доктора. Он появился в «Докторе Кто» снова в 1972 году, в серии «Морские дьяволы» с Джоном Пертви. В 2015 году он вновь вернулся в сериал в роли Рассилона в серии «С дьявольским упорством» с Питером Капальди. Он также появился в спин-оффе «Доктора Кто», «Приключения Сары Джейн».

Его ранняя работа в кино включала роль настоящего британского преступника Дональда Нилсона в фильме 1977 года «Чёрная пантера».

С 2011 по 2012 год он играл мейстера Винтерфелла Лювина в известном сериале канала HBO «Игра престолов».

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании